Alleyrat puede referirse a: 

 Alleyrat, comuna francesa situada en Corrèze.
 Alleyrat, comuna francesa situada en Creuse.